Морояма (Міяґі)
Морояма (Сайтама)